A 8ª Copa FGF, também denominada Copa Dra. Laci Ughini, foi uma competição de futebol realizada no Rio Grande do Sul, de 2 de agosto de 2011 a 19 de novembro do mesmo ano, contando com a participação de 22 clubes.

O campeão garantiu uma vaga na Série D de 2012, bem como na 5ª Recopa Sul-Brasileira.

Grupos

Chave 1 - Taça Região Metropolitana

Chave 2 - Taça Região Serrana

Chave 3 - Taça Região Fronteira

Fase Final

Campeão

Ligações externas 
 Federação Gaúcha de Futebol

2011
Futebol de 2011 no Brasil